Весёлое () — село, входит в Хотынский сельский совет Радивиловского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 11 человек. Почтовый индекс — 35524. Телефонный код — 3633. Код КОАТУУ — 5625889002.

Местный совет 
35524, Ровненская обл., Радивиловский р-н, с. Хотын, ул. Новая, 10а.

Ссылки 
 Весёлое на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Радивиловского района